Seznam evroposlancev iz Malte je krovni seznam.

Seznami 
 seznam evroposlancev iz Malte (2004-2009)
 seznam evroposlancev iz Malte (2009-2014)
 poimenski seznam evroposlancev iz Malte

Glej tudi 
 seznam malteških politikov
 seznam evroposlancev
 seznam evroposlancev po državah

Evroposlanci iz Malte
Malta